Wilkowisko peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wilkowisko, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Wilkowisko, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne